

Cinema 
Hangar 18 – film del 1980 diretto da James L. Conway

Musica 
Hangar 18 –  singolo dei Megadeth del 1990